Liberalismo — corrente política 
 Liberalismo económico — ideologia baseada na organização da economia em linhas individualistas
 Liberalismo clássico — filosofia política e doutrina econômica
 Liberalismo (relações internacionais)
 Liberalismo republicano — teoria das relações internacionais
 Liberalismo social — desenvolvimento do liberalismo no início do século XX
 Liberalismo cultural
 Liberalismo verde
 Teologia liberal — ou liberalismo teológico
 Neoliberalismo — termo para o ressurgimento de ideias derivadas do capitalismo apresentadas pelo liberalismo clássico a partir da década de 1980

Organizações políticas 
 Ala Liberal — grupo de deputados dos últimos anos do Estado Novo, Portugal
 Internacional Liberal — rede global de partidos políticos liberais

Partidos 
 Partido Liberal-Radical — ou "liberais radicais"; grupo político brasileiro formado durante o período regencial
 Liberais (Suécia)
 Liberal Democratas Escoceses — da Escócia
 Liberais e Democratas Flamengos — da Bélgica
 Foro Liberal — da Áustria

Cidades dos Estados Unidos 
 Liberal (Kansas)
 Liberal (Missouri)

Comunicação social do Brasil 
 O Liberal — jornal brasileiro de Belém
 Rede Liberal — rede brasileira de televisão do Pará
 Grupo Liberal — conglomerado de empresas sediado em Belém
 Liberal FM — emissora de rádio de Belém

Outros usos 
 Banco Liberal — antigo banco brasileiro
 Liberal (canhoneira) — da Marinha Portuguesa, ao serviço entre 1884 e 1910 

Desambiguações de política